Cuminum cuminodes är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ernst Otto Kuntze. Cuminum cuminodes ingår i släktet spiskumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spiskumminsläktet
cuminodes